Calle 59 puede referirse a:
la Calle 59 de Manhattan; o
las siguientes estaciones del Metro de Nueva York:
Calle 59 (línea de la Cuarta Avenida)
Calle 59–Avenida Lexington 
Calle 59–Columbus Circle
Quinta Avenida–Calle 59 (línea Broadway)